Die Saison der Women’s Super League (WSL) 2018/19 fand vom 6. Oktober 2018 bis Mai 2019 statt. Es war die erste Austragung der Liga seit der Saison 2015/16. Meister wurden die Tura Magic Ladies.

Tabelle

Siehe auch 
 Frauenfußballligen (Namibia)

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19